Брауне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брауне, Вернер (1909—1951) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 11b в составе айнзацгруппы D.
 Брауне, Теодор Вильгельм (1850—1926) — немецкий филолог-германист.
 Брауне, Фриц (1910—1992) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 4b.

См. также 
 Браун
 Брауни (значения)